Церква Покрови Пречистої Діви Марії — православний парафіяльний храм (ПЦУ) у селі Сосулівка Чортківського району Тернопільської області.

Історія 
 1713 — засновано церкву. Перша письмова згадка про неї, датована 1803 роком. У ній говориться про те, що «церква Покрови Пресвятої Діви Марії села Сосулівка, як православна (грецького обряду)...».
 1856 — перша церква була дерев'яною. У 1856 році її перебудували. 
 1938—1939 — церкву добудували з обох боків. Церкву будували жителі села. До другої світової війни почалися відправи. Церква набула майже сучасного вигляду. У часи радянсько-німецької війни пошкоджено верх будівлі.
 1951 — храм закрили на двадцять сім років. У 1988 році його відкрили.
 1993 — зареєстровано статус релігійної громади УПЦ КП села Сосулівка.
 15 грудня 2018 — храм і парафія перейшли до ПЦУ.

Парохи

Див. також 
 Церква Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Сосулівка
Церкви Чортківського району
Культові споруди, побудовані 1856
Засновані в Україні 1713